Boreham kan syfta på:

 Boreham, Essex – en by i Essex, England
 Boreham, Wiltshire – en ort i Wiltshire, England
 Boreham Street – en ort i East Sussex, England
 Borehamwood – en stad i Hertfordshire, England
 Boreham Wood FC – en engelsk fotbollsklubb i Borehamwood